Menih je lahko:
 menih, član samostanskega, verskega reda
 Menih, priimek več znanih ljudi